Владимир Литовченко: Литовченко, Владимир Григорьевич (1931—2021) — советский и украинский физик.
 Литовченко, Владимир Николаевич (1949—2022) — советский футболист.